Kucera oder Kučera ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Kucera (* 1967), österreichischer Pädagoge, Psychotherapeut und Buchautor, Schulgründer
 Daniel William Kucera (1923–2017), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Dubuque
 Eduard Kučera (* 1953), tschechischer Software-Ingenieur, Unternehmer und Mitgründer von Avast
 František Kučera (* 1968), tschechischer Eishockeyspieler
 Henry Kucera (* 1925), tschechischer Linguist
 Jan Kučera (1918–2004), tschechischer Mediziner
 Janko Kučera (* 1987), kroatischer Eishockeyspieler
 Jindřich Kučera (1864–1934), tschechischer Mykologe
 Jiří Kučera (* 1966), tschechischer Eishockeyspieler
 Joe Kučera (* 1943), tschechischer Saxophonist und Jazz-Flötist
 John Kucera (* 1984), kanadischer Skirennläufer
 Josef Kučera (Offizier) (1916–1952), tschechischer Offizier und Opfer eines kommunistischen Schauprozesses
 Karol Kučera (* 1974), slowakischer Tennisspieler
 Kurt Kucera (1932–2004), österreichischer Judoka und Judofunktionär
 Louis Benedict Kucera (1888–1957), US-amerikanischer Bischof

 Matthias Kucera (* 1972), österreichischer Politiker (ÖVP)

 Oldřich Kučera (1914–1964), tschechoslowakischer Eishockeyspieler und -trainer
 Oton Kučera (1857–1931), kroatischer Astronom
 Radim Kučera (* 1974), tschechischer Fußballspieler

 Sid Kucera (* 1941), Schweizer Jazzmusiker
 Štěpán Kučera (Kameramann) (* 1968), tschechischer Kameramann
 Štěpán Kučera (* 1984), tschechischer Fußballspieler

 Ulrike A. Kucera (* 1958), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Kuczera
 Kutschera